Злобін Анатолій Михайлович (1927—1993) — директор Чугуївського заводу паливної апаратури, почесний громадянин м. Чугуїв.
 Злобін Валерій Пилипович — генеральний директор виробничого об'єднання «Киїтрактородеталь», лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, заслужений машинобудівник УРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Злобін Микола Миколайович — український державний і військовий діяч, капітан 1 рангу, останній Міністр морських справ Української Народної Республіки.
 Злобін Яков Дмитрович (1917—1943) — червоноармієць, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу, один з широнінців.
Російські прізвища